Pat Murphy – allenatore di baseball statunitense
 Pat Murphy – ciclista canadese
 Pat Murphy – regista irlandese
 Pat Murphy – scrittrice statunitense